Auguste Gaspard Louis Desnoyers (1779-1857), graveur français
 Charles Desnoyers (1806-1858), acteur et auteur dramatique français
 Edmond Desnoyers dit Edmond de Biéville (1814-1880), journaliste et auteur dramatique français
 Fernand Desnoyers (1826-1869), écrivain et critique français, frère du précédent
 Daniel Desnoyers, né en 1965 à Montréal, DJ canadien
 Jules Desnoyers (1800-1887), géologue et historien français, un des fondateurs de la Société géologique de France
 Louis Desnoyers (1805-1868), journaliste et écrivain français, auteur de romans pour la jeunesse
 Luc Desnoyers (né en 1950), homme politique canadien